A majomember egy régi tudományos, mára a köznyelvbe átment kifejezés, amely alatt az emberfélék evolúciójának egy szintjét értjük. Ezt a szintet az Australopithecus-fajok képviselték. A kérdéses fejlődési fázisnak megfelelő mai tudományos név: praeanthropus.

A majomember kifejezés több okból sem pontos: egyrészt a praeanthropus kifejezés nem majomembert jelent (korábbi fajokat már neveztek el ily módon: például Antropopithecus, Pithecantropus, Paranthropus); másrészt pedig a Jáva szigetén megtalált Pithecanthropus erectusra is használták. (A Pithecanthropus ma már nem használt genusnév, áthelyezték a Homo nembe.)

A majomember fázist követi az előember (archanthropus), az ősember (palaeanthropus), majd a mai ember (neanthropus).

Számos kriptidet, például a jetit és a nagylábút is majomemberekként szokták emlegetni.

Lásd még 
 Az emberfélék fosszíliáinak listája

Az ember evolúciója